Кубок Греции по футболу 2008/2009 годов () — 67-й розыгрыш Кубка Греции по футболу.

Пятый раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com

2008/2009
Спорт в Греции в 2008 году
Спорт в Греции в 2009 году
Греция
Греция